Vida bezeichnet:

 Vida (Trobadordichtung), eine Biographie in der Trobadordichtung
 Vida (Vojvodina), Ortschaft in der Vojvodina
 Vida (Zeitschrift), eine Zeitschrift der Bauer-Verlagsgruppe
 Vida (Fernsehserie), US-amerikanische Serie (ab 2018)
 Vida Wood, ein schwedischer Holzproduzent und -verarbeiter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vida (Alabama)
 Vida (Louisiana)
 Vida (Missouri)
 Vida (Montana)
 Vida (Oregon)

Geografische Objekte:
 Lake Vida, See im Viktorialand, Antarktis

Vorname, siehe Vida (Vorname)

Vida ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Vida (* 1974), US-amerikanischer Komponist, Multiinstrumentalist, Improvisationsmusiker und Multimediakünstler
 Domagoj Vida (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Gábor Vida (1929–2022), ungarischer Eiskunstläufer
 Marcus Hieronymus Vida (oder Marco Girolamo Vida; 1485–1566), italienischer Dichter und Humanist
 Miklós Vida (1927–2005), ungarischer kommunistischer Politiker, Mitglied des Parlaments
 Péter Vida (* 1983), deutscher Politiker (BVB / FREIE WÄHLER)
 Piero Vida (1938–1987), italienischer Schauspieler
 Vendela Vida (* 1971), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin

vida steht für:
 vida (Gewerkschaft), österreichische Gewerkschaft für den Dienstleistungs- und Verkehrsbereich
 das Mitgliedermagazin der österreichischen Gewerkschaft - vida (Gewerkschaft)

Vidå steht für:
 Vidå, dänischer Fluss 

Siehe auch:
 Vita (Begriffsklärung)